Chus bezeichnet

 Chous, eine antike griechische Vasenform
 Chus (Einheit), ein antikes griechisches Maß
 Kusch (Bibel) (zuweilen auch als Chus transkribiert), eine biblische Figur, Sohn des Ham und Stammvater der Äthiopier